

Codici 
 HN – codice vettore IATA di Heavylift Cargo Airlines
 HN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Honduras
 HN – codice ISO 3166-2:MD di Hîncești (Moldavia)

Informatica 
 .hn – dominio di primo livello dell'Honduras

Altro 
 hN – simbolo dell'ettonewton
 HN – targa automobilistica di Heilbronn (Germania)
 HN – targa automobilistica di Tesprozia (Grecia)
 HN – targa automobilistica di Castelnuovo di Cattaro (Montenegro)
 HN – Elliniko Polemikó Navtikó (Hellenic Navy) marina militare greca